Kapelle St. Nikolaus steht für folgende Kapellen:

 Kapelle St. Nikolaus (Böckingen), Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kapelle St. Nikolaus (Vals), Region Surselva, Kanton Graubünden
 Kapelle St. Nikolaus und St. Wenzel (Cieszyn), Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien, Polen

Siehe auch:

 Liste von Nikolaikirchen